Copacabana Palace renvoie à :

 Copacabana Palace, palace de Rio de Janeiro (Brésil) ;
 Copacabana Palace, film franco-italo-brésilien de Steno sorti en 1962.